Sezóna 2007/2008 byla 15. ročníkem Slovnaft extraligy. Vítězem se stal tým HC Slovan Bratislava.

Základní část

Hráčské statistiky základní části

Kanadské bodování 
Toto je konečné pořadí hráčů podle dosažených bodů. Za jeden vstřelený gól nebo přihrávku na gól hráč získal jeden bod.

|- align=center
|1.||Žigmund Pálffy||HK 36 Skalica||46||30||46||76||93||48
|- align=center
|2.||Martin Kulha||HC Slovan Bratislava||51||33||30||63||87||33
|- align=center
|3.||Peter Klouda||HKm Zvolen||54||11||50||61||78||28
|- align=center
|4.||Martin Hujsa||HC Slovan Bratislava||51||25||34||59||51||37
|- align=center
|5.||Lukáš Říha||MHC Martin||53||18||37||55||134||34
|- align=center
|6.||Juraj Faith||HC Košice||53||23||29||52||82||41
|- align=center
|7.||Peter Bartoš||HC Košice||54||18||34||52||44||35
|- align=center
|8.||Richard Hartmann||HK 36 Skalica||50||16||36||52||28||35
|- align=center
|9.||Filip Turek||HKm Zvolen||54||20||30||50||60||6
|- align=center
|10.||Gabriel Špilar||HC Košice||53||13||37||50||65||43
|}

Vyřazovací boje

První čtvrtfinále 
 HC Slovan Bratislava - MsHK Žilina 6 : 2 (1 : 2, 3 : 0, 2 : 0)
 HC Slovan Bratislava - MsHK Žilina 5 : 3 (2 : 1, 3 : 1, 0 : 1)
 MsHK Žilina - HC Slovan Bratislava 1 : 2 (0 : 2, 1 : 0, 0 : 0)
 MsHK Žilina - HC Slovan Bratislava 0 : 7 (0 : 3, 0 : 2, 0 : 2)
 Do semifinále postupuje HC Slovan Bratislava 4 : 0 na zápasy

Druhé čtvrtfinále 
 HC Košice - HK Aquacity ŠKP Poprad 3 : 2 (1 : 1, 0 : 1, 2 : 0)
 HC Košice - HK Aquacity ŠKP Poprad 5 : 0 (1 : 0, 2 : 0, 2 : 0)
 HK Aquacity ŠKP Poprad - HC Košice 3 : 5 (0 : 0, 1 : 3, 2 : 2)
 HK Aquacity ŠKP Poprad - HC Košice 4 : 3 na TS (1 : 2, 2 : 0, 0 : 1, 0 : 0)
 HC Košice - HK Aquacity ŠKP Poprad 6 : 4 (1 : 0, 2 : 2, 3 : 2)
 Do semifinále postupuje HC Košice 4 : 1 na zápasy

Třetí čtvrtfinále 
 MHC Martin - HK Dukla Trenčín 4 : 2 (1 : 0, 1 : 1, 2 : 1)
 MHC Martin - HK Dukla Trenčín 5 : 4 PP (2 : 1, 1 : 2, 1 : 1, 1:0)
 HK Dukla Trenčín - MHC Martin 2 : 4 (0 : 2, 2 : 1, 0 : 1)
 HK Dukla Trenčín - MHC Martin 3 : 2 (1 : 0, 0 : 1, 2 : 1)
 MHC Martin - HK Dukla Trenčín 4 : 5 na TS (2 : 1, 2 : 2, 0 : 1, 0 : 0)
 HK Dukla Trenčín - MHC Martin 4 : 3 (2 : 1, 1 : 1, 1 : 1)
 MHC Martin - HK Dukla Trenčín 2 : 3 PP (0 : 1, 1 : 1, 1 : 0, 0 : 1)
 Do semifinále postupuje HK Dukla Trenčín 4 : 3 na zápasy

Čtvrté čtvrtfinále 
 HK 36 Skalica - HKm Zvolen 7 : 1 (2 : 0, 3 : 1, 2 : 0)
 HK 36 Skalica - HKm Zvolen 7 : 4 (2 : 1, 4 : 2, 1 : 1)
 HKm Zvolen - HK 36 Skalica 4 : 1 (1 : 1, 2 : 0, 1 : 0)
 HKm Zvolen - HK 36 Skalica 4 : 3 (1 : 1, 2 : 1, 1 : 1)
 HK 36 Skalica - HKm Zvolen 7 : 1 (2 : 0, 3 : 0, 2 : 1)
 HKm Zvolen - HK 36 Skalica 2 : 8 (0 : 2, 2 : 5, 0 : 1)
 Do semifinále postupuje HK 36 Skalica 4 : 2 na zápasy

První semifinále 
 HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín 4 : 1 (2 : 0, 1 : 1, 1 : 0)
 HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín 3 : 4 (0 : 1, 1 : 1, 2 : 2)
 HK Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava 3 : 1 (2 : 0, 1 : 1, 0 : 0)
 HK Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava 3 : 0 (0 : 0, 1 : 0, 2 : 0)
 HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín 5 : 2 (4 : 0, 0 : 2, 1 : 0)
 HK Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava 1 : 4 (1 : 1, 0 : 3, 0 : 0)
 HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín 2 : 0 (0 : 0, 1 : 0, 1 : 0)
 Do finále postupuje HC Slovan Bratislava 4 : 3 na zápasy

Druhé semifinále 
 HC Košice - HK 36 Skalica 4 : 1 (1 : 0, 1 : 1, 2 : 0)
 HC Košice - HK 36 Skalica 3 : 1 (1 : 0, 1 : 1, 1 : 0)
 HK 36 Skalica - HC Košice 3 : 0 (1 : 0, 1 : 0, 1 : 0)
 HK 36 Skalica - HC Košice 4 : 2 (1 : 1, 0 : 0, 3 : 1)
 HC Košice - HK 36 Skalica 3 : 0 (0 : 0, 1 : 0, 2 : 0)
 HK 36 Skalica - HC Košice 3 : 2 (0 : 1, 1 : 1, 2 : 0)
 HC Košice - HK 36 Skalica 5 : 4 (1 : 2, 3 : 2, 1 : 0)
 Do finále postupuje HC Košice 4 : 3 na zápasy

Finále 

 
Celkový vítěz HC Slovan Bratislava 4 : 3 na zápasy nad HC Košice

All-Star-Team 

Slovnaft extraliga
Lední hokej v roce 2007
Lední hokej v roce 2008